Абрамково — деревня в Солецком муниципальном районе Новгородской области, относится к Горскому сельскому поселению.

Деревня расположена в западной части Новгородской области, близ административной границы с Псковской областью, на правобережье реки Шелонь, протекающей в 2 км севернее деревни, на высоте 32 м над уровнем моря. Через деревню проходит автодорога из административного центра сельского поселения — деревни Горки, до деревни Петрово, расположенной в километре западнее.

Население

История 
До 31 июля 1927 года деревня в составе Солецкой волости Порховской уезда Псковской губернии, а затем с 1 августа в составе Илеменского сельсовета новообразованного Солецкого района Новгородского округа Ленинградской области. 30 июля 1930 года Новгородский округ был упразднён. До войны жители деревни работали в колхозе имени Челюскинцев. Население Абрамково в 1940 году — 121 человек. Абрамково было оккупировано немецко-фашистскими войсками с 12 июля 1941 года до января 1944 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 июля 1944 года была образована Новгородская область и Солецкий район вошёл в её состав. Решением Новгородского облисполкома от 8 июня 1954 года № 359 Дорогостицкий и Илеменский были объединены в один Горский сельсовет.

Во время неудавшейся всесоюзной реформы по делению на сельские и промышленные районы и парторганизации, в соответствии с решениями ноябрьского (1962 года) пленума ЦК КПСС «о перестройке партийного руководства народным хозяйством» с 10 декабря 1962 сельсовет и деревня вошла в крупный Солецкий сельский район, а 1 февраля 1963 года административный Солецкий район был упразднён, но пленум ЦК КПСС, состоявшийся 16 ноября 1964 года восстановил прежний принцип партийного руководства народным хозяйством, после чего Указом Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 года сельские районы были преобразованы вновь в административные районы и решением Новгородского облисполкома от 14 января 1965 и Горский сельсовет и деревня вновь в Солецком районе.

После упразднения Горского сельсовета Абрамково, по результатам муниципальной реформы входит в состав муниципального образования — Горское сельское поселение Солецкго муниципального района (местное самоуправление), по административно-территориальному устройству подчинена администрации Горского сельского поселения Солецкого района.

Примечания 

Населённые пункты Солецкого района